Хмельов Сергій Віталійович — артист, концертмейстер Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка, заслужений артист України

 Хмельов — село в Словаччині, Пряшівському окрузі Пряшівського краю.

Примітки